Оре́нсе (, ) — крупный промышленный город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Оренсе. Занимает площадь 85,2 км². Население — 107742 человек (на 2009 год).

История 
Город появился как римское поселение, от которого до настоящего времени сохранились римские фундаменты моста Пуэнте-Романо через реку Миньо (он изображён на гербе города).

Достопримечательности 
 Старый город вокруг собора Сан-Мартиньо
 монастырь Сан-Франциско

Города побратимы 
  Вила Реал, Португалия
  Тлальнепантла-де-Бас, Мексика
  Кемпер, Франция

Известные жители и уроженцы 
 Марина из Оренсе (119 — 139 г.) — католическая святая.
 Валентин Ламас Карвахал (1849—1906) — галисийский поэт, представитель возрождения галисийского языка и литературы 2-й половины XIX века.
 Елена Эспиноса — испанский политик.
 Дарио Кабанелас — испанский учёный, один из самых видных арабистов XX века.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Orense
 Página Oficial de Turismo de Orense
 Obispado de Orense

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе
Столицы провинций Испании